Гу Гониль (кор. 구건일) — южнокорейский барабанщик. Является лидером K-pop и K-rock группы Xdinary Heroes, созданной компаниями Studio J и JYP Entertainment.

Карьера

Дебют с Xdinary Heroes 
1 ноября 2021 года был показан тизер с фразой «Heroes Are Coming», вызвавшей слухи о том, что JYP Entertainment скоро дебютируют новую группу. 20 ноября Гониль был объявлен шестым и последним участником группы. 27 ноября JYP Entertainment выпустили видео с выступлением Гониля, в котором он играет на барабанах. Группа дебютировала 6 декабря 2021 года с цифровым синглом «Happy Death Day».

Интересные факты 
 У него сильное чувство ответственности.
 Чонсу считает, что мозоли на руках Гониля, которые появились из-за игры на барабанах — это особенность.
 Гониль умеет крутить барабанные палочки.
 Мемберы группы говорят, что Гониль шутит «отцовские» шутки.
 Гониль фотографируется больше и чаще всех в группе.
 Группа, которую он любит и уважает, а также которая является его моделью для подражания — Muse.
 Он играет в League of Legends.
 Гониль иммигрировал в США, когда был подростком.

Дискография

Концерты 
 Xdinary Heroes Stage ♭: Overture (2022)

Примечания